José Hernando Buitrago Arango (Tolima, 5 de Novembro de 1970), também conhecido pelo apelido de Mr. Bean Buitrago devido à sua peculiar aparência, é um árbitro de futebol colombiano.

Carreira 
Já apitou grandes partidas internacionais como por exemplo, no Campeonato Sul-Americano de Futebol Sub-17 de 2007, Campeonato Mundial de Futebol Sub-17 de 2007, Campeonato Mundial de Futebol Sub-20 de 2007, além de Copa Libertadores e Sul-Americana.

É um árbitro muito polémico na Colômbia, por marcar um pênalti não existente em 2007 a favor do Atlético Nacional de Medellín contra o Cúcuta Deportivo, e também marcar um pênalti não existente em 2008 a favor do Once Caldas frente ao Envigado.

Naturais de Tolima
Árbitros de futebol da Colômbia